Richard de Clare ist der Name folgender Personen:

* Richard de Clare, 2. Earl of Pembroke (1130–1176), englischer Adliger und Heerführer
 Richard de Clare, 3. Earl of Hertford (um 1153–1217), englischer Adliger
 Richard de Clare, 5. Earl of Gloucester (1222–1262), englischer Adliger
 Richard de Clare, Lord of Thomond († 1318), anglo-irischer Adliger
 Richard de Clare (Geistlicher) (um 1286–1338), englischer Geistlicher
 Richard FitzGilbert de Clare (1094–1136), englischer Adliger